Johnny Rodriguez bzw. Johnny Rodríguez ist der Name folgender Personen:

*Johnny Rodriguez (* 1951), US-amerikanischer Countrysänger
Johnny Rodríguez (Basketballspieler) (* 1940), puerto-ricanischer Basketballspieler
Johnny Rodríguez (Fußballspieler) (* 1973), andorranischer Fußballspieler
Johnny Rodríguez (Sänger) (1912–1997), puerto-ricanischer Sänger und Komponist
Johnny "Dandy" Rodríguez (* 1945), US-amerikanischer Bongospieler
Johnny Ray Rodríguez, US-amerikanischer Schauspieler puerto-ricanischer Herkunft, siehe Johnny Ray